Tchien kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Zwedru, regionhuvudort, Grand Gedeh County, 
 Tchien (distrikt i Liberia), Grand Gedeh County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar